Се Шувэй и Элизе Мертенс одержали победу на Уимблдонском турнире в парном разряде, обыграв в финальном матче Веронику Кудерметову и Елену Веснину. Тайваньско-бельгийский дуэт отыграл два матчбола в решающей встрече. Для Се Шувей, защитившей титул чемпионки 2019 года, эта победа стала третьей на Уимблдонском турнире и четвёртой на турнирах серии Большого шлема; Мертенс выиграла третий трофей на «мэйджорах» (второй — в 2021 году).

Чемпионки Уимблдонского турнира 2019 года Барбора Стрыцова и Се Шувэй не защищали титул совместно: чешская теннисистка завершила спортивную карьеру, а представительница Тайваня сыграла с Элизе Мертенс.

Посев 

  Барбора Крейчикова /  Катерина Синякова (четвертьфинал)
  Тимея Бабош /  Кристина Младенович (первый круг)
  Се Шувэй /  Элизе Мертенс (титул)
  Николь Мелихар /  Деми Схюрс (первый круг)
  Сюко Аояма /  Эна Сибахара (полуфинал)
  Алекса Гуарачи /  Дезайр Кравчик (первый круг)
  Чжань Хаоцин /  Латиша Чан (четвертьфинал)
  Хэйли Картер /  Луиза Стефани (первый круг)

<ol start=9>
  Шэрон Фичмен /  Гильяна Ольмос (третий круг; отказ)
  Дарья Юрак /  Андрея Клепач (первый круг)
  Лаура Зигемунд /  Вера Звонарёва (третий круг)
  Кори Гауфф /  Кэти Макнейли (третий круг)
  Надежда Киченок /  Ралука Олару (третий круг)
  Эйжа Мухаммад /  Джессика Пегула (третий круг)
  Виктория Кужмова /  Аранча Рус (третий круг)
  Мария Боузкова /  Луция Градецкая (четвертьфинал)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Нейкта Бэйнс /  Саманта Мюррей Шаран (первый круг)
  Наоми Броуди /  Джоди Баррейдж (первый круг)
  Сара Бет Грей /  Эмили Уэбли-Смит (первый круг)
  Хэрриет Дарт /  Хезер Уотсон (третий круг)
  Тара Мур /  Эден Силва (первый круг)

<ol start=6>
  Мона Бартель /  Юлия Вахачик [PR] (второй круг)
  Виталия Дьяченко /  Галина Воскобоева [PR] (первый круг)
  Вероника Кудерметова /  Елена Веснина [PR] (финал)
  Бетани Маттек-Сандс /  Саня Мирза [PR] (второй круг)
  Саманта Стосур /  Коко Вандевеге [PR] (первый круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира

Взрослые